Gotenhof steht für:
 Gotenhof (Hamburg), Kontorhaus in Hamburg-Mitte
 Gotenhof (Lübeck), Niederlassung gotländischet Kaufleute in Lübeck
 Gotenhof (Nowgorod), Niederlassung gotländischer Kaufleute in Nowgorod (11. bis 16. Jahrhundert)